Mrówki ist ein polnischer Ortsname:
 Mrówki (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929 Mrowken, 1929 bis 1945 Neuforst, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Mrówki (Wilczyn), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Mrówki (Wizna), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien